Sami Lehtinen, född 11 oktober 1970 i Raumo, är en finländsk ishockeytränare och tidigare ishockeymålvakt.

Biografi
Lehtinen inledde seniorkarriären med spel i FM-ligan för sin moderklubb Lukko och vandrade sedan runt bland flera division 1-klubbar innan han återvände till FM-ligan i och med Pelicans avancemang 1999. Lehtinen kom till Sverige när Nybro Vikings IF värvade honom till kvalspelet till Allsvenskan säsongen 2001/2002. Lehtinen spelade med klubben i tre säsonger innan han 2004 fick gå in som medhjälpare till tränaren Pär Lehtonen efter att Gunnar Johansson blivit uppsagd.

Efter åren i Nybro följde en rad år som Målvaktstränare i moderklubben Lukko till 2012 då Lehtinen återvände till Nybro som huvudtränare i ett halvår efter att klubben sparkat företrädaren mitt under säsongen. I mars 2018 tillkännagav klubben att man återigen anställt Lehtinen som huvudtränare i samband med en kommande juniorsatsning. Säsongen 2019/2020 kommer Lehtinen träna de isländska mästarna Skautafélag Akureyar.

Klubbkarriär

Tränarkarriär

Referenser

Externa länkar
Eliteprospects (spelarprofil)
Eliteprospects (tränarprofil)

Finländska ishockeytränare
Finländska ishockeymålvakter
Spelare i Lukko
Målvakter i Nybro Vikings
Tränare i Nybro Vikings
Spelare i SaiPa
Spelare i Pelicans
Personer från Raumo
Födda 1970
Levande personer
Män